Ghillie steht für:

 schottische Bezeichnung für Jagd­helfer
 Ghillie suit, Tarnanzug
 Ghillies, Tanzschuhe
 Ghillie brogues, zum schottischen „Full Highland Dress“ gehörende Schuhe, siehe Brogue#Historisches

Siehe auch
 Gillie Callum
 Gillies